Ebstein ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Ebstein (1880–1931), deutscher Mediziner, Literaturhistoriker und Schriftsteller 
 Fritz Ebstein (1893–1969), deutscher Arzt (gestorben im Exil in den USA) 
 Katja Ebstein (* 1945), deutsche Sängerin und Schauspielerin
 Wilhelm Ebstein (1836–1912), deutscher Arzt

Siehe auch:
 Ebstein-Anomalie (Morbus Ebstein), eine Herzfehlbildung
 Pel-Ebstein-Fieber, ein bei Lymphomen auftretendes Fieber
 Epstein
 Eppstein (Begriffsklärung)